

Cinema 
Sleepwalking – film svedese del 2000 diretto da Johannes Runeborg 
Sleepwalking – film canadese/statunitense del 2008 diretto da William Maher

Musica 
Sleepwalking – album di Gerry Rafferty del 1982
Sleepwalking – album dei Magnum del 1992
Sleepwalking – singolo dei Bring Me the Horizon del 2013